Сали́х Зелялетди́нович Япе́ев ().(17 сентября 1914 года, г. Челябинск, — 20 декабря 1993 года, г. Казань) — Министр внутренних дел ТАССР (1954—78 гг.), генерал-лейтенант внутренней службы, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 17 сентября 1914 году в Челябинске.

В 1930 году окончил школу — семилетку в Челябинске.

С 1930—1934 гг. обучался в Челябинском коммунально-строительном техникуме.

В 1936 году С. Япеев окончил 2-й курс заочного отделения Ленинградского института инженеров коммунального строительства.

С 1936—1938 гг. служил в отдельном батальоне связи 85-й стрелковой дивизии в Челябинске, а также обучался в школе младшего командного состава батальона, которую окончил в 1937 году с отличием и стал командиром отделения.
 
В 1940 году окончил курсы усовершенствования политработников.

С 1938—1941 гг., после демобилизации из армии, работал прорабом и начальником строительного сектора в Челябинском водоканалтресте.
     
В марте 1941 года он был вновь призван в армию, работал на строительстве укрепрайонов, служил политруком роты в 115-м отдельном строительном батальоне, в составе войск Прибалтийского фронта вел упорные оборонительные бои против немецко-фашистских войск.

Салих Зелялетдинович принимал участие в боевых действиях на Северо — Западном фронте по окружению Демянской группировки противника, участвовал во многих сражениях: под Сталинградом, на Курской дуге, в наступательной операции «Багратион» и других.

В сентябре 1946 года в звании полковника демобилизовался из армии по состоянию здоровья.

В 1947 году он был назначен замполитом начальника Управления лагеря для военнопленных МВД ТАССР, в Елабуге.

С 1948—1950 гг. работал секретарем парткома МВД ТАССР.

С 1951 года — заместитель начальника отдела Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК).

В 1952 году с отличием закончил заочное отделение юридического факультета Казанского государственного университета.

В 1953 году был назначен заместителем начальника Управления МВД Чистопольской области.

В 1954 году был назначен министром внутренних дел ТАССР.
     
С 1955 по 1980 гг. — Депутат Верховного Совета ТАССР.

В 1978 году С. З. Япеев ушел в отставку и перешел на преподавательскую работу в Казанское отделение Академии МВД СССР.

С 1978 по 1984 гг. — начальник Казанского отделения Московского юридического филиала Академии МВД СССР.

В 1984 году ушел на пенсию. До конца своих дней Салих Зелялетдинович продолжал работать в Совете ветеранов МВД.

С. З. Япеева не стало 20 декабря 1993 года.

Генерал Япеев почти четверть века возглавлял Министерство внутренних дел республики и оставил глубокий след в памяти тех, кто знал его, имел честь служить под его руководством. И сегодня с уверенностью можно сказать, что это была целая эпоха — эпоха Япеева.

Память 
Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани.

Звания и награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной Войны II степени
 2 Ордена Трудового Красного Знамени
 2 ордена Красной Звезды
 Медаль За боевые заслуги

Источники 
 МВД России. Энциклопедия. — под редакцией В. Ф. Некрасова. М.: Объединённая редакция МВД России, Издательский дом «Олма-пресс», 2002 г. — (МВД 200 лет). — 15 000 экз. — ISBN 5-224-03722-0
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999 — C. 686.

Примечания

Ссылки 
  Общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики Татарстан
 zvezdapovolzhya.ru // «Звезда Поволжья» независимая общественно-политическая газета
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники юридического факультета Казанского университета
Генерал-лейтенанты (СССР)
Делегаты XXII съезда КПСС
Министры Татарской АССР
Начальники Казанского юридического института МВД России